Déry József (1818–1891) orvos
 Déry József (1866–1937) jogász, ítélőtáblai bíró, a Magyar Turista Egyesület tiszteletbeli elnöke, festőművész, hegymászó